Een verkeersweg:
 N301 (België)
 N301 (Frankrijk)
 N301 (Nederland), zie Provinciale weg 301
 N-301 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing